Carrizo Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Carrizo Creek (Arroyo del Macho), linker Zufluss des Arroyo del Macho (zum Salt Creek, zum Pecos River) im Lincoln County, New Mexico
 Carrizo Creek (Ayish Bayou), linker Zufluss des Ayish Bayou (zum Angelina River, zum Neches River) im San Augustine County, Texas
 Carrizo Creek (Canadian River), rechter Nebenfluss des Canadian River im Mora County, New Mexico
 Carrizo Creek (Cañon Largo), rechter Zufluss des Cañon Largo (zum San Juan River) in den Countys San Juan und Rio Arriba, New Mexico
 Carrizo Creek (Carrista Creek), rechter Zufluss des Carrista Creek (zum San Luis Rey River) im San Diego County, Kalifornien
 Carrizo Creek (Carrizo Wash), rechter Zufluss des Carrizo Wash (zum San Felipe Creek, zum Saltonsee) in den Countys Imperial und San Diego, Kalifornien
 Carrizo Creek (Dead Indian Creek), rechter Zufluss des Dead Indian Creek (zum Stormwater Channel, zum Whitewater River, zum Saltonsee) im Riverside County, Kalifornien
 Carrizo Creek (Farmer Lake), Zufluss des abflusslosen Farmer Lake in den Countys Culberson und Hudspeth, Texas
 Carrizo Creek (Gallegos Creek), rechter Zufluss des Gallegos Creek (zum Carrizo Creek, zum Rita Blanca Creek, zum Canadian River) in den Countys Union und Colfax, New Mexico
 Carrizo Creek (North Fork San Antonio River), rechter Zufluss des North Fork San Antonio River (zum San Antonio River, zum Salinas River) im Monterey County, Kalifornien
 Carrizo Creek (Puerto Creek), rechter Zufluss des Puerto Creek (zum Pecos River) im Guadalupe County, New Mexico
 Carrizo Creek (Rio Ruidoso), rechter Zufluss des Rio Ruidoso (zum Rio Hondo, zum Pecos River) in den Countys Otero und Lincoln, New Mexico
 Carrizo Creek (Rita Blanca Creek), rechter Nebenfluss des Rita Blanca Creek (zum Canadian River) in New Mexico und Texas
 Carrizo Creek (Salt River), rechter Nebenfluss des Salt River in den Countys Gila und Navajo, Arizona
 Carrizo Creek (Soldier Slough), rechter Zufluss des Soldier Slough (zum Nueces River) im Dimmit County, Texas
 Carrizo Creek (Tequesquite Creek), linker Zufluss des Tequesquite Creek (zum Ute Creek, zum Canadian River) im Harding County, New Mexico